Liefdeslied

Albums
Love song (album van Anne Murray), album van Anne Murray uit 1974
A Love song (Loggins and Messina), lied dat Anne Murray coverde in 1973
Love song (Riya), album van Riya uit 2005

Nummers
Lovesong (Amiel), 2003
Love song (Blue Café), 2004
"Lovesong" (The Cure song), 1989 - covers van 311 (2004) en Adele (2011)
Love song (The Damned), 1979
Love song (Luna Sea), 2000
Love song (M-Flo), 2006
Love song (The Oak Ridge Boys), 1983
Love song (Sara Bareilles), 2007
Love song (Simple Minds), 1981
Love song (Sky), 1999
Love song (Tesla), 1989
Love song (Trobi), 2022
Love Song (VanVelzen), 2009
Love Song (X-Treme), 1998
A love song (Lee Greenwood), 1982 - cover van Kenny Rogers (1982)
A love song (Loggins and Messina), 1973 - cover van Anne Murray (1973)
The love song (Jeff Bates), 2002
The love song (k-os), 2007
The love song (Miroslav Žbirka), 1981

Overig
Love Song (band), een Amerikaanse band met christelijke muziek
 Lovesong (film), Amerikaanse film uit 2016